Ким Хонъиль (, ханча — 金弘壹; другие имена: Ким Хон Иль (ханча — 金弘一, хангыль — 김홍한), Чхве Се Пхён (ханча — 崔世平, хангыль — 최세평), имена в Китае: Ван Сюн (王雄), Ван Ишу (王逸曙) и Ван Фугао (王復高); , Йончхон, Корейская империя — , Сеул, Корея) — деятель движения за независимость Кореи, военачальник, генерал Китайской Народно-революционной армии и Вооружённых сил Республики Корея, дипломат и политик, министр иностранных дел, военный педагог. Герой войны за независимость Кореи и Корейской войны, кавалер ордена «За заслуги в создании государства», военных орденов «Тхэгык» и «Ыльчи». Принадлежал к роду Кимов из г. Кимхэ (金海), молочное имя — Хон Иль (ханча — 弘日, хангыль — 홍일), прозвище — Иль Со (ханча — 逸曙, хангыль — ().

Генерал Ким Хонъиль родился 23 сентября 1898 года в Йончхоне провинции Пхёнан-Пукто, Корейская империя, в семье учителя математики. После оккупации Кореи Японией в 1910 году семья бежала в Китайскую республику. В 1920 году окончил военное училище сухопутных войск в Гуйчжоу, после поступил на службу в Национально-революционную армию. В 1923 году возглавил отдельное подразделение, состоявшее из корейских эмигрантов, в 1926 году участвовал в Северной экспедиции. С 1939 года командовал дивизией, в 1943 году окончил военный университет. В Корею возвратился в ноябре 1945 года, в 1948 году получил генеральское звание. С 1949 года преподавал в военной академии Южной Кореи. В начале Корейской войны был одним из командующих во время отражения наступления северокорейских войск у реки Нактонган, но в том же 1951 году вышел в отставку. Затем в течение 10 лет — до 1961 года — был послом в Китае, позже министром иностранных дел, депутатом парламента, лидером Новой демократической партии. Возглавлял несколько общественных организаций, в том числе ветеранов борьбы за независимость. В 1962 году генерал Ким Хонъиль был награждён Орденом «За заслуги в создании государства» Республики Корея.

Биография

Ранние годы 
Ким Хонъиль родился 23 сентября 1898 в местности Ян Ха Мён, в деревне У Сон Тон, расположенном в провинции Пхёнан-Пукто в уезде Рёнчхон, в семье учителя математики; его отца звали Ким Чингон; был третьим сыном в семье. После оккупации Кореи Японией в 1910 году семья бежала в Китай; в 1913 году Ким Хонъиль отправился учиться в маньчжурский город Мукдэн, в китайскую начально-образовательную школу, но, проучившись всего один семестр, возвратился в Пхёнан-Пукто, где примкнул к движению за независимость; его приметил Чо Мансик, работавший директором школы «Осан», расположенной в городе Чонджу; там Ким Хонъиль продолжил и впоследствии с отличием завершил обучение. Затем получил рекомендацию от влиятельного в школе человека по имени Ли Сынхун по направлению в качестве преподавателя в школу Кён Син в провинции Хванхедо. В июле 1918 года после участия в так называемом «инциденте выпускников Осан» был арестован, но затем выпущен на свободу в том же году, после чего вынужден был бежать в Китай, поселившись в Шанхае.

Китайский период 
После прибытия в Китай Ким Хонъилю удалось попасть в Шанхай благодаря помощи редактора газеты «Цзюго Жибао» (救國日報, дословно — «Патриотическая газета») китайского патриота Хуан Цземиня; взяв себе имя Ван Сюн, он поступил учиться военному делу в училище сухопутных войск в провинции Гуйчжоу, где ректором был Хэ Инцинь. В июне 1920 года, после окончания обучения, Ким Хонъиль был назначен командиром особого разведывательного взвода при главнокомандующем армии Гуйчжоу. Затем вошёл в состав Временного правительства Республики Корея в Шанхае. В марте 1921 года, согласно директиве Но Пэк Лина — министра обороны Временного правительства Республики Корея, был направлен в Маньчжурию, где вступил в районе Гандо в боевую группу, состоявшую из корейских эмигрантов, планируя отправиться вместе с ними в советский город Иман (ныне Дальнереченск). Но в июне того же года русский корпус Корейской освободительной армии был полностью разбит советской Красной Армией, что заставило Ким Хонъиля отказаться от своих замыслов. В конце 1921 года была создана Корейская добровольческая армия, в штабе которой Ким Хонъиль был назначен командовать 2-м батальоном. В 1923 году получил назначение командиром сибирского корпуса Корейской добровольческой армии.

В Национально-революционной армии 
В 1925 году Ким Хон Иль вступил в Национально-революционную армию, отправившись затем в расположенную в Гуанчжоу Академию сухопутных войск Вампу, где был назначен преподавателем третьей ступени по специальностям, связанным с вооружением. В июле 1926 года отправился в Северный поход, поступив в распоряжение командующего фронтом в составе Национально-революционной армии в районе города Сватоу, где служил офицером: в чине сначала майора, затем подполковника, позже получил назначение командовать батальоном, в итоге став командиром полка; также был заместителем командира гарнизона крепости Усун; в 1928 году был наделён полномочиями начальника по вооружениям на арсенале Шанхая и был также начальником батальона охраны на этом же объекте. Затем совмещал должность начальника информационного отдела 19-й армии, отвечая за сбор информации в тылу противника; намечал в качестве целей для диверсионной деятельности прежде всего японские корабли, авиационные ангары и склады тыловых служб; лишь только после подписания Шанхайского соглашения о перемирии прекратил реализацию этих планов.

Ким Хонъиль во время пребывания в должности заведующего на арсенале разработал вместе с корейским патриотом Ким Гу план террористического акта в парке Хункоу, который претворил в жизнь Юн Бонгиль. Целью было физическое устранение некоторых высокопоставленных японских представителей в Шанхае. Он заранее поручил подготовку Ким Гу: руководитель и директор арсенала Сон Сикпхё должен был быть связным, а Юн Бонгиль изготовил взрывное устройство, внешне полностью похожее по форме на большое блюдо для разноса еды, — именно оно и должно было быть принесено в помещение для совещаний. 29 апреля 1932 года Юн Бон Гиль осуществил план: присутствовавшие на праздничных мероприятиях в честь рождения императора японский генерал Ёсинори Сиракава (через некоторое время после теракта он скончался), Сададзи Кавабата, Сигэмицу Мамору и ряд других высокопоставленных представителей японского командования получили тяжёлые ранения. После этого японские власти начали проводить активные следственные действия в отношение лиц корейской национальности, причастных к инциденту в парке Хункоу; Ким Хонъиль при помощи заместителя директора военного ведомства Чэня И изменил своё имя на китайское — Ван Ишу; затем он скрывался последовательно в Сучжоу, Ханчжоу, Наньчане и других городах. Спустя год и два месяца принимал активное участие в карательном походе против китайской Красной Армии в провинции Цзянси, также был командующим 2-й армии в чине полковника.

Вторая японо-китайская война 
В 1937 году — к моменту начала войны с Японией — Ким Хонъиль работал преподавателем в Центральном офицерском училище Цзян Лин в провинции Хубей, подготовив в его стенах около 100 курсантов корейской национальности, которые в 1938 году были зачислены в списки организуемого корейского добровольческого отряда. Летом того же года генерал Ло Чжоин (羅卓英) назначил Ким Хонъиля в 109-ю дивизию Равнинной армии Гуйчжоу; в тот период дивизией командовал генерал Бо Хуэйчжан. В первой декаде июля 102-я дивизия участвовала в битве за Ухань, а Ким Хонъиль вступил в должность офицера, командующего дивизией; затем эта дивизия сразу же должна была вступить в бой к северо-востоку от Наньчана вместе с понёсшей тяжёлые потери в сражении возле Ваньцзялина от японцев 106-й дивизией. В январе 1939 года 102-я дивизия была переброшена в провинцию Цзянси (江西省) в восточные районы округа Жаочжоу; она стала оборонять юго-восточное побережье в районе озера Поянху. Там Ким Хонъиль организовал отряды, в которых основной костяк личного состава проходил курсы обучения.

Поскольку Ким Хонъиль владел японским языком, в период службы в 102-й дивизии он возглавлял следственный отдел, где осуществлялись допросы японских военнопленных. В феврале 1939 года, когда впервые был сбит японский самолёт, Ким Хонъиль самолично выехал на место, чтобы допросить захваченного солдатами 102-й дивизии высокопоставленного японского офицера из военной авиаразведки; удалось узнать, что японцы планировали авиаудары, чтобы нанести урон живой силе и тыловой инфраструктуре китайской армии, а также были получены сведения о поддержке готовящихся атак на города Наньчан и Ухань. Эта информация сразу же была учтена командованием правительственных войск на участке 3-го фронта. В мае того же года, почти через год с начала командования 102-й дивизией, Ким Хонъиль был повышен в звании до генерал-майора китайской армии центрального района; Ло Чжоина сняли с должности командующего штабом при 19-й армии. В то время 19-я армия обороняла район Наньчана от японской 34-й дивизии; оборона была очень крепкой, это побудило японцев начать мощное наступление против китайской армии, вошедшее в историю как битва Шангао. Ким Хонъиль с самого начала сражения временно исполнял обязанности командира дивизии.

В январе 1942 года Ким Хонъиль совместно с офицерами командного состава корейской правительственной армии Чхве Юндоком и Пак Сичханом поступил в академию сухопутных войск Китая в Чунцин, а в декабре 1943 года закончил 6-й этап обучения на курсе особой подготовки. Затем, в 1944 году, в Чунцине он стал офицером в управлении генерального инспектора по подготовке курсантов (генеральным инспектором на тот момент был Ло Чжоин). В мае 1945 года представители временного правительства Республики Корея попросили его занять новую должность; в июне того же года он возглавил штаб Корейской армии освобождения; вместе с генерал-лейтенантом Ваном Яоу они наметили провести четырёхсторонние переговоры по возврату города Ухань. Однако здесь корейско-китайские отношения начали меняться не в лучшую сторону: не без помощи Отдела Стратегической информации США (OSS) решено было использовать Корейскую армию освобождения против северокорейских соединений, поскольку в августе того же года Япония объявила об окончательной и безоговорочной капитуляции.

После войны 
На момент окончания Второй мировой войны Ким Хонъиль, служивший на северо-востоке Китая, продолжал активно накапливать административный опыт; он получил приглашение от командующего отделом охраны правопорядка генерал-лейтенанта Ду Юймина, затем отправился в город Цзиньчжоу, где получил офицерскую должность высшего ранга у командующего охраной правопорядка северо-восточных провинций; параллельно он подчинялся начальнику управления по делам корейских эмигрантов, занимаясь вопросами репатриации корейцев из северо-восточных китайских провинций на родину, а также урегулированием их имущественных вопросов. В период работы Ким Хонъиля начальником эмиграционного управления многие группы и фракции из корейцев-эмигрантов начали междоусобицу за власть и сферы влияния, и он также оказался втянут в эти конфликты. В августе 1946 года Корейская партия сопротивления совместно со штабом Национального Правительства на северо-востоке Китая выдвинули против Ким Хонъиля обвинения касательно его причастности к связям с северокорейской Народно-революционной партией, но впоследствии эти обвинения оказались бездоказательными. В сентябре 1946 года должность начальника департамента корейских эмигрантов в северо-восточном управлении по охране правопорядка была реорганизована до уровня дипломатического работника в Китайской Республике; тогда Ким Хонъиль был переведён в Нанкин, а в июле 1948 года получил должность инспектора по вопросам обороны в чине генерал-лейтенанта. В августе того же года было провозглашено государство Республика Корея; Ким Хонъиль получил официальное письмо, собственноручно подписанное Чан Кайши — президентом Китайской Республики; в письме говорилось о возвращении на родину.

Возвращение в корейскую армию 

Сразу же после возвращения в Корею Ким Хон Иль 10 декабря 1948 года вступил в ряды вооружённых сил Республики Корея; в 1949 году стал ректором училища сухопутных войск Кореи, был утверждён в звании генерал-майора, затем в июне 1950 года стал ректором академии сухопутных войск. В то время офицеры корейской армии были немногочисленными выпускниками японских военных училищ, где в прошлом подавляющее большинство составляли военнослужащие из Японии и Маньчжурии, поэтому Ким Хонъиль был одним из немногих в армии, кто получил подготовку в Китае, командовал соединениями и больше других разбирался в военных вопросах. Кроме того, он был тем единственным в корейской армии генералом, у которого имелся богатый опыт командования в реальных боевых условиях.

В начале корейской войны 
25 июня 1950 года началась Корейская война. Ким Хонъиля в тот день вместе с другими генералами и офицерами, Чи Чхончхоком, Ким Соквоном и Сон Хосоном, вызвали на экстренное заседание главнокомандующие — начальник генерального штаба генерал-майор Чхэ Пёнток и министр национальной обороны Син Сонмо; на заседании должны были приниматься решения об ответных контрмерах. Ким Хонъиль считал, что положение на передовой в районе Ыйчжонбу было уже критическим, и внёс предложение о создании линии обороны по реке Ханган, однако Чхэ Пёнток и Син Сонмо оба решили оборонять Сеул. 27 июня Ким Хонъиль организовал Управление стратегического командования армии; он проинспектировал штаб первой дивизии, дислоцированной вдоль района Бонъильчхон на линии фронта, где командующий дивизией полковник Пэк Сонёп просил срочно передать в штаб свои соображения по поводу реальной необходимости отступления. Ким Хонъиль, вернувшись в штаб, предельно жёстко потребовал от Чхэ Пёнтока начать отступление, но тот по-прежнему не принимал решения. 28 июня Корейская народная армия (КНА) прорвала оборонительные укрепления южнокорейской армии к северу от Сеула, и уже после полудня противник занял всю столицу.

После падения Сеула штаб южнокорейской армии был передислоцирован к югу, оба берега реки Ханган — и в Сихыне, и в Йондыне, — превратились в передовую, где пролегла линия противостояния с северокорейской армией. Штаб армии южан располагался в Сихыне, его разместили в здании пехотного училища; там Ким Хонъиль был главнокомандующим, у него находились в подчинении 7-я дивизия (командир дивизии — бригадный генерал Ю Чэхын), а также дивизия обороны столицы, командиром которой был полковник Ли Чончхан. На командование штаба были возложены обязанности по круговой обороне Сеула, и впоследствии именно эти соединения оказались способны надолго задержать быстро продвигавшуюся армию северян.

При штабе Ким Хонъиля в районе Сихына бригадный генерал Ким Пэкъиль и ряд других командующих вынуждены были возвращать всех панически бежавших с поля боя солдат и содержать их в пределах территории училища; затем из них опять формировали пехотные соединения и снова бросали в бой на передовую. Сформированные таким образом 4 пехотных батальона были отправлены в помощь обороняющейся 7-й дивизии на фланге участка Норянчжин, а 2 батальона и 5-я дивизия были брошены на участок обороны столицы в районе Йондын; ещё один батальон находился в резерве. Кроме названного, отступавшие к югу подразделения Ыйчжонбу и части из Дондучхона, а также курсанты военных училищ вместе с 1-й дивизией с северного берега реки Имчжинган, — все они теперь подчинялись Ким Хонъилю, который сумел организовать взаимодействие между ними; так удалось снова создать боеспособные части. В таких условиях штаб в Сихыне сумел обеспечить южнокорейской армии возможность удерживать оборону реки Ханган в течение 6 дней, после чего живая сила и вооружение были пополнены, а для помощи южанам уже сосредотачивались силы американцев; к тому же в Пусане была установлена мощная круговая оборона по периметру, что давало возможность обеспечивать войска всем необходимым на протяжении достаточно длительного времени.

В начале июля сихынский штаб был переформирован в состав 1-й армии, а Ким Хонъиль был назначен главнокомандующим. Ему подчинялись столичная дивизия (командир — бригадный генерал Ли Чунсик), 2-я дивизия (командир — полковник Ли Ханлим); эти соединения отвечали за сдерживание натиска Корейской народной армии на линиях Сеул — Йонъин и Сеул — Личхон. Прибыв в Чхунчхон-Намдо, полковник Пэк Сонёп, командующий 1-й дивизией, также стал подчиняться Ким Хонъилю. Во второй декаде июля 1-я армия Ким Хонъиля совместно с американской 24-й дивизией на восточном фланге возле Чинчхона и Чхонджу сумели остановить наступление северокорейской армии. При этом 11 июля южнокорейская армия использовала артиллерию, — это нанесло сильный урон 2-й дивизии противника, а на следующий день 3-я дивизия северян подверглась мощному наступлению, что вынудило её отойти к городу Чхонджу.

Река Нактонган 
В конце июля 1-я армия Ким Хонъиля достигла Кёнсан-Пукто, отвечая за оборону района Андон; затем противостоящая южанам 12-я дивизия из 2-й армии северян, чтобы прорвать фронт, начала мощную артподготовку. В соответствии с директивой 8-й армии США ранним утром 1 августа 1-я армия должна была отойти к реке Нактонган южнее линии фронта, но продвижение двух дивизий 1-й армии, столичной (командир — бригадный генерал Ким Соквон) и 8-й (командующий — Ли Сонга), замедлилось из-за ожесточённых споров насчёт порядка отхода между ними. В начале августа линия фронта для 1-й армии постепенно сдвинулась обратно к восточному краю кольцевой системы обороны Пусана.

Под командованием Ким Хонъиля войска вошли в Пусан; других угроз обороне города, кроме 8-й дивизии КНА, в этот период не было; командующий 2-й армией северян генерал-лейтенант Ким Мучон планировал преодолеть Восточно-Корейские горы и выйти с 12-й дивизией и с 766-м корпусом к восточному побережью в районе города Пхохан. Но 27 августа 12-я дивизия северян внезапно атаковала 17-й полк столичной дивизии 1-й армии южан на северном фланге участка Кикъе, а затем отбросила их в южном направлении. Такой ход событий шёл вразрез с ожиданиями 8-й армии США, вынудив генерал-лейтенанта Уолтона Уокера срочно отправить своего заместителя генерал-майора Джона Курта в штаб Ким Хонъиля в городе Кёнджу. Там он взял на себя объединённое командование 3-й дивизией южнокорейской 1-й армии и 21-м американским полком, создав так называемый «спецназ Джексона»; также он организовал командный центр в Кёнджу. Курт сразу же внёс свои предложения по контратаке 28 августа на район Кикъе, однако 1-я армия Ким Хонъиля несла тяжёлые потери, находилась в изнурённом состоянии, и не была способна на какие-либо интенсивные ответные действия. Вплоть до 29 августа столичная дивизия согласовывала с 21-м полком американцев планы контратаки на соединения северян, а затем было начато наступление на район Кикъе, и ранним утром 30-го числа этот участок был отбит у противника. В начале сентября КНА подошла к северным окраинам Кёнджу; Ким Хонъиль выразил обеспокоенность и опасения быть окружёнными, он внёс предложение отойти, но в итоге северокорейская армия так и не смогла вступить в этот район.

В начале сентября Ким Хонъиль был снят с командной должности, став заместителем у Ким Пэкъиля. Позже он был командирован из места расположения 1-й армии (город Кёнджу) в Пусан командовать общевойсковым пехотным училищем Доннэ. В марте 1951 года был повышен в звании до генерал-лейтенанта. На тот момент в южнокорейской армии это было высшее воинское звание.

В отставке 
В марте 1951 года Ким Хонъиль ушёл в отставку; в том же году 26 июля он был награждён высшей наградой Республики Корея — орденом «За боевые заслуги» высшей степени. Он также получил назначение на должность посла Республики Корея в Китайской Республике (Тайвань) — это предложение внёс начальник штаба Ли Бомсик, а утвердил президент Ли Сын Ман; Ким Хонъиля направили на Тайвань укреплять там антикоммунистическую политику. 11 ноября он отправился на Тайвань, а 23 ноября вручил верительные грамоты. За весь 8-летний срок аккредитации Ким Хонъиля в Тайбэе южнокорейско-тайваньские отношения укреплялись, и он, будучи в должности, тесно сблизился с китайским дипломатом Шао Люци. Оба этих человека сильно поспособствовали организации официального визита Ли Сын Мана на Тайвань в январе 1953 года. В июне 1960 года Ким Хонъиль был отозван с должности посла, и 4 июня президент Чан Кайши собственноручно вручил ему Орден Бриллиантовой звезды.

21 мая 1961 года Ким Хонъиль был назначен министром иностранных дел Республики Корея. В тот же год 21 июля оставил этот пост, поскольку произошёл правительственный переворот и вся власть оказалась сосредоточена в руках военных — у так называемого «Верховного совета национальной перестройки», куда Ким Хонъиль вошёл в качестве советника; в декабре его назначили председателем ассоциации ветеранов, в 1962 году наградили ещё одной государственной наградой — «За заслуги в создании государства». 26 февраля 1965 года возглавил ассоциацию отставных генералов.

Во время правления Пак Чжонхи Ким Хонъиль перешёл в лагерь оппозиции в составе Новой демократической партии; от этой партии в 1967 году он баллотировался в Конгресс и был избран партийным лидером в 1971 году. В декабре 1972 года Ким Хонъиль опубликовал свои мемуары под заглавием «Воспоминания старого солдата». 20 мая 1977 года и 28 июня 1979 года был избран соответственно 6-м и 7-м по счёту председателем «Союза Восстановления». Скончался 8 августа 1980 года.

Награды и знаки признания 
 Орден «За заслуги в создании государства»
 Военный орден «Тхэгык»
 Военный орден «Ыльчи»
 Военный орден «Чхунму»

См. также 
 Движение за независимость Кореи
 Временное правительство Республики Корея
 Корейская война
 Ким Гу
 Ким Джоно
 Сон Вониль
 Пэк Сонёп

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Статья  в Энциклопедии корейской национальной культуры

Военные Республики Корея
Участники Корейской войны
Министры иностранных дел Республики Корея
Политики Кореи
Члены Национального собрания Республики Корея
Персоналии:Движение за независимость Кореи